Военно-исторический музей — одно из типовых названий для музеев, посвящённых военной истории.

 Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи — Санкт-Петербург, Россия
 Военно-исторический музей (Вена) — Австрия
 Военно-исторический музей Восточного (Дальневосточного) военного округа — Хабаровск, Россия
 Военно-исторический музей Черноморского флота — Севастополь, Крым
 Одесский военно-исторический музей — Одесса, Украина
 Национальный военно-исторический музей Украины — Киев, Украина
 Орловский военно-исторический музей — Орёл, Россия
 Таганрогский военно-исторический музей — Таганрог, Россия

См. также 
 :Категория:Военно-исторические музеи
 Военный музей (значения)